Сокращение КА может означать:

Теория информации 
 Конечный автомат

Техника 
 компьютерная атака
 космический аппарат
 контроллер автоматики (в маркировке)
 «Камов» — вертолёты конструкции Н. И. Камова, ОКБ имени Н. И. Камова
 комплект абонента (в маркировке)
 код аутентификации
 кА — килоампер
 ключ автоматики
 компасный азимут

Военное дело 
Аббревиатура в военном деле означающая:
 Красная Армия (истор.)
 Космический аппарат
 корабельная авиация
 корпусная артиллерия
 конная армия (конармия)
 кран автомобильный

Организации 
 коллекторское агентство
 кадровое агентство
 Коммунистическая академия
 Красный архив
 Контрагент

Медицина и биология 
 кровяной агар
 коэффициент атерогенности

Спорт 
 Кубок Ахерна
 Кубок Америки

Электроэнергетика 
 коммутационный аппарат